TS Entertainment (; также известен как TS ENTER) — южнокорейский лейбл звукозаписи и агентство по поиску талантов, основанное в 2008 году Ким Тхэ Соном. Штаб-квартира была расположена в административном округе Йонсан-гу в Сеуле. Компания занималась продвижением таких групп, как Sonamoo и TRCNG.

История 
TS Entertainment был основан в 2008 году Ким Тхэ Соном, и первым артистом агентства стал хип-хоп дуэт Untouchable. В октябре 2009 года дебютировала первая женская группа — Secret, а в июле 2011 года в Токио было запущено японское подразделение TS Japan для продвижения артистов в Японии. В январе 2012 года состоялся дебют мужской группы B.A.P. В конце декабря 2014 года дебютировала женская группа Sonamoo, а осенью 2017 года состоялся дебют бойбенда TRCNG.

27 апреля 2018 года Ким Тхэ Сон умер, причину смерти не стали разглашать по просьбе его семьи. 9 июля 2021 года появилась информация об официальном закрытии компании.

Бывшие артисты

Бывшие звукозаписывающиеся артисты 
Untouchable (2008-2019)
Sleepy (2008-2019)
D.Action (2008-2019)
 Secret (2009-2018)
 Хан Сон Хва (2009-2016)
 Чон Хё Сон (2009-2018)
 Сон Чжи Ын (2009-2018)
B.A.P. (2012–2019)
Sonamoo (2014–2021)
Сумин (2014–2019)
Нахён (2014–2019)
TRCNG (2017-2021)
Уёп (2017-2019)
Тэсон (2017–2019)
 Jeonyoul

Бывшие актёры 
 Хан Су Ён (2011-2017)

Дистрибьюторы 
 LOEN Entertainment
 Kakako M

Дискография 
 См. статью «TS Entertainment discography» в англ. разделе.

Примечания

Ссылки 
 
 

 
Поп-лейблы
Хип-хоп-лейблы
Лейблы звукозаписи Республики Корея
Лейблы звукозаписи, основанные в 2008 году